Фокс — название рек в США, Канаде, Новой Зеландии.
Канада:
 Фокс — река в Британской Колумбии.
 Фокс — река в Манитобе.
 Фокс — река в Новой Шотландии.
 Фокс — река в Онтарио.
 Фокс — река на острове Принца Эдуарда.
 Фокс — река в Квебеке.
США:
 Фокс — приток Иллинойса, протекающий по штатам Висконсин и Иллинойс.
 Фокс — приток Литл-Уобаша.
 Фокс — река в Мичигане.
 Фокс — река в Висконсине.
Новая Зеландия:
 Фокс — река в Буллере.
 Фокс — река в Уэстленде.